Fontanes (Lot)
 Fontanes (Lozère)
ook:
Fontanes-du-Causse,  Lot
gemeenten met de naam Fontanès